Betty Stöve e Wendy Turnbull erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Stöve con Pam Shriver e Turnbull con Rosemary Casals.

Casals e Turnbull hanno perso nei quarti di finale contro Andrea Jaeger e Regina Maršíková.

Shriver e Stöve hanno perso in finale 7–6 (7–2), 7–5 contro Billie Jean King e Martina Navrátilová.

Teste di serie 
Le prime 5 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Billie Jean King /  Martina Navrátilová (campionesse)
  Kathy Jordan /  Anne Smith (semifinali)
  Rosemary Casals /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
  Pam Shriver /  Betty Stöve (finale)

 Candy Reynolds /  Paula Smith (quarti di finale) 
 Andrea Jaeger /  Regina Maršíková (semifinali) 
 Chris Evert-Lloyd /  Virginia Ruzici (secondo turno) 
 Greer Stevens /  Virginia Wade (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1980